Andréeland (Groenland)
 Andréeland (Spitsbergen)